Keroeididae är en familj av koralldjur. Keroeididae ingår i ordningen Alcyonacea, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Keroeididae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Keroeididae